! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 137001–137100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 137101–137200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 137201–137300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 137301–137400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 137401–137500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 137501–137600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 137601–137700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 137701–137800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 137801–137900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 137901–138000 [ editare]

Lista planetelor minore (137001-138000)